Фототерапия — термин, имеющий два значения:
 Фототерапия (светолечение) — вид лечения, состоящий в том, что пациент подвергается воздействию солнечного света, или яркого света от искусственных источников.
 Фототерапия (арт-терапия) — разновидность арт-терапии, набор психотехник, связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии.